Dinastia arsácida pode se referir a:

 Dinastia arsácida da Pártia
 Dinastia arsácida da Arménia
 Dinastia arsácida da Ibéria

Desambiguação